El albollo es un plato elaborado típico de Andalucía, concretamente de la provincia de Huelva. Consiste en unos tortas finas de trigo, acompañado de verduras y pollo o perdiz. Macerado durante 3 días, se presenta con otras hortalizas de la huerta andaluza. 

Las localidades de Aljaraque y Chichicastenango, Guatemala, están hermanadas por la similitud de sus productos, siendo el albollo una comida muy parecida a las fajitas guatemaltecas. Unidas por la historia, sus productos y formas de consumo.

Gastronomía de la provincia de Huelva